Une blessure est un dommage, physique ou psychique, fait involontairement ou dans l'intention de nuire. 
 Blessure narcissique, atteintes du narcissisme ;
 Blessure sportive, blessure survenant lors d'une activité sportive.

Œuvres 

 Blessure, film français de Michel Gérard sorti en 1985 ;
 Blessures, neuvième épisode de la saison 1 de Cut ! diffusé en 2013 ;
 Blessures (Broken Places ), troisième épisode de la saison 1 de  Dominion diffusé en 2014 ;
 Blessures, quinzième épisode de la saison 10 des Mystères de l'amour diffusé en 2015.

Voir aussi